Вуэльта Испании 2002 — 57-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 7 сентября в Валенсии, а закончилось 29 сентября 2002 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3134 километра. Победителем стал Айтор Гонсалес из , вырвавший победу на последнем этапе у Роберто Эраса из .

Участники 
В гонке принимало участие 23 велокоманды.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2002 году
Сентябрь 2002 года